Franciaország
Sainte-Croix, település Ain megyében
Sainte-Croix, település Aisne megyében
Sainte-Croix, település Aveyron megyében
Sainte-Croix, település Dordogne megyében
Sainte-Croix, település Drôme megyében
Sainte-Croix, település Lot megyében
Sainte-Croix, település Saône-et-Loire megyében
Sainte-Croix, település Tarn megyében
 Kanada
Sainte-Croix, település Québec tartományban
 Mauritius
Sainte-Croix, település Port Louis kerületben
 Svájc
Sainte-Croix, település Vaud kantonban